Paul Suter (kunstenaar) (1926-2009), Zwitsers beeldhouwer
Paul Suter (wielrenner) (1892-1966), Zwitsers wielrenner